Augustesen ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Augustesen (* 1945), dänischer Astronom 
 Mie Augustesen (* 1988), dänische Handballspielerin
 Susanne Augustesen (* 1956), dänische Fußballspielerin

Augustesen steht für:
 (5171) Augustesen, Asteroid des Hauptgürtels